L'équipe d'Algérie de football participe lors de cette année à la Football aux Jeux africains 1973 en Nigeria et la Qualifications à la Coupe d'Afrique des nations de football 1974. L'équipe d'Algérie est entraînée par Mohamed El Kenz  Saïd Amara.

Les matchs

Bilan 

|-bgcolor=lightgreen

|}

Notes et références

Liens externes 
  Rencontres Équipe Nationale sur dzfoot.com
  Algeria - List of International Matches sur rsssf.com

1973
Sport en Algérie en 1973
Algérie